Geestelijken
Agathius, ook wel bekend als Acacius van Byzantium (overleden in 303), centurion van het keizerlijke leger. Feestdag: 8 mei
Acacius (priester), 4e-eeuws Armeens priester. Feestdag: 27 november
Acacius van Amida (400-425), Mesopotamische bisschop. Feestdag: 9 april
Acathius van Melitene, 3e eeuw bisschop, vereerd door de Oosters Orthodoxe Kerk. Feestdag: 31 maart
Saint Acacius, leider van de Tienduizend martelaren. Feestdag: 22 juni
Andere toepassingen
Acacius, de grammaticus van Caesarea. Een vriend van Libanius (314-394).
Acacius van Caesarea (overleden in 366), bisschop in Caesarea, tegenstander van de heilige Cyrillus van Jeruzalem
Acacius van Berea (overleden in 437), Syrische bisschop
Acacius van Antiochië, patriarch van Antiochië (458-461)
Acacius van Constantinopel (overleden in 489), patriarch van Constantinopel (471-489)
Acacius (Nestoriaanse Patriarch), patriarch van de Kerk van het Oosten
Acacius, de vader van Theodora I (500-548), keizerin van het Byzantijnse Rijk
Acacius (preconsul), Byzantijnse proconsul van Armenië Prima (eerste Armenië), c. 536-539
Acacius (officier), Byzantijnse militaire officier in Alexandrië, c. 539-540
Acacius (curator), Byzantijnse keizerlijke curator in de 560s
Acacius (vertegenwoordiger), Byzantijnse keizerlijke vertegenwoordiger, actief c. 573